Молодогварді́йська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Вознесенськ, Миколаївська область.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Макіївка, Донецька область.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Сміла, Черкаська область.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Молодогвардійська вулиця — колишня назва вулиці Софії Русової у місті Вінниця.
 Молодогвардійська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Сікевича в місті Київ.
 Молодогвардійська вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Овруч, Житомирська область.
 Молодогвардійська вулиця — колишня назва Стрілецької вулиці в місті Переяслав, Київська область.
 Молодогвардійська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Світловодськ, Кіровоградська область.
 Молодогвардійська вулиця — колишня назва Банної вулиці в місті Синельникове, Дніпропетровська область.
 Молодогвардійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв України в місті Слов'янськ, Донецька область.

Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Омськ.
 Молодогвардійська вулиця — вулиця в місті Самара.

Вулиці